Redeemer of Souls – siedemnasty album studyjny angielskiej grupy heavymetalowej Judas Priest, który ukazał się w lipcu 2014. Zajął 8. miejsce w zestawieniu OLiS w momencie debiutu.

Lista utworów

Bonus Disc (Deluxe Edition)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka

Albumy muzyczne wydane w roku 2014
Albumy Judas Priest